Stopa plodnosti ili stopa fertiliteta označava koeficijent koji pokazuje broj rođene djece po ženi u plodnom razdoblju života (15-49 godine).

Pretpostavlja se da je stopa fertiliteta između 2,10 ÷ 2,15 na razini koja osigurava zamjenu generacija.

U 2009. stopa plodnosti u Hrvatskoj je iznosila 1,49.

Pregled stopa plodnosti

Izvori 

Demografija